Новая Дуброва — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Новая Дуброва — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Новая Дуброва — деревня в Октябрьском районе Гомельской области.
 Новая Дуброва — деревня в Любанском районе Минской области.

Россия 
 Новая Дуброва — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Новая Дуброва — деревня в Молоковском районе Тверской области.

См. также 
 Дуброва
 Старая Дуброва
 Новая Дубровка